Il singolare maschile del China Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Tomáš Berdych era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare al contemporaneo torneo di Tokyo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio 7-64, 6-2.

Teste di serie

  Novak Đoković (campione)
  David Ferrer (primo turno, ritirato)
  Jo-Wilfried Tsonga (finale)
  Marin Čilić (primo turno)

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)
 Tommy Haas (primo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)

Wildcard

  Marius Copil (secondo turno)
  Wu Di (primo turno)

 Zhang Ze (quarti di finale)

Qualificati

  Brian Baker (primo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)

 Michael Berrer (primo turno)
 Alex Bogomolov Jr. (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

ATP World Tour 2012
China Open 2012